Byszew (powiat Kutnowski), een plaats in het Poolse district Kutnowski, woiwodschap Łódź
Byszew (powiat Łęczycki), een plaats in het Poolse district Łęczycki, woiwodschap Łódź